

Geografia 
 Francia
 Arthez-d'Armagnac – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Arthez-d'Asson – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Arthez-de-Béarn – comune nella regione della Nuova Aquitania

 Viellenave-d'Arthez – comune nella regione della Nuova Aquitania